De Lindenhof (Delft), een rijksmonument in het beschermd stadsgezicht Agnetapark in Delft
De Lindenhof (Emmen), een rijksmonument in Emmen
De Lindenhof (Giethoorn), een restaurant in Giethoorn
De Lindenhof (Noordwijk), een rijksmonument in Noordwijk
De Lindenhof (Schiedam), een rijksmonument in Schiedam
De Lindehof (Nuenen), een restaurant in Nuenen

Zie ook 
De Lindehof

Zie tevens de doorverwijspagina Lindenhof.